Нунямо:
 Нунямо — посёлок в Чукотском районе Чукотского автономного округа.
 Нунямо (мыс) — мыс.